Харкорт (Аркур; , ) — английская и немецкая фамилия, а также топоним.

Фамилия

Род Харкорт 
Британский род Харкорт (Аркур; ) имеет нормандское происхождение. Четверо Аркуров участвовали в завоевании Англии Вильгельмо Завоевателем. С 1191 года Харкорты (Аркуры) владели поместьем  в Оксфордшире. Для Саймона Харкорта (1661—1727), лорда-канцлера Великобритании, был учреждён титул . Его старший сын не пережил отца, а для его внука, тоже Саймона Харкорта (1714—1777), лорда-лейтенанта Ирландии, был учреждён титул . Его титул наследовали сначала старший сын, а затем младший сын, фельдмаршал, однако они оба скончались бездетными. Их титулы были погашены, а наследником имущества стал брат жены второго графа, Эдвард Вернон, архиепископ Йоркский, который присоединил фамилию Харкорт к собственной фамилии. Его потомки были известны под фамилией Вернон-Харкорт, которая часто сокращалась просто до Харкорт. Для одного из них, Льюиса Вернона Харкорта (1863—1922), министра по делам колоний, титул Виконт Харкорт был восстановлен вторично. Его сын, Уильям Харкорт, 2-й виконт, не оставил мужского потомства, после чего титул вторично угас в 1979 году.

Известные представители рода:
  (1661—1727) — лорд-канцлер Великобритании.
  (1714—1777) — внук предыдущего, лорд-лейтенант Ирландии.
  (1736—1809) — старший сын предыдущего, британский придворный и аристократ.
 Харкорт, Уильям, 3-й граф Харкорт (1743—1830) — младший брат предыдущего, британский фельдмаршал.
  (1757—1847) — дальний родственник и наследник предыдущего, архиепископ Йоркский (в 1807—1847 годах).
 Вернон-Харкорт, Уильям (1827—1904) — внук предыдущего, английский юрист и государственный деятель, канцлер казначейства Великобритании (в 1886 и 1892—1895 годах).
  (второй креации; 1863—1922) — сын предыдущего, британский политик, министр (секретарь) по делам колоний с 1910 по 1915 год.
  (1908—1979) — сын предыдущего, британский военный, политик, дипломат и меценат. Имел трёх дочерей, но не оставил мужского потомства.

Род Д’Аркур 
Французский род Д’Аркур представляет собой другую ветвь того же нормандского рода, представители которой не участвовали в завоевании Британии и остались в Нормандии. О многочисленных представителях этой семьи см. , о семье в целом — Аркуры.

Другие 
 Харкорт, Фридрих Вильгельм (1793—1880) — немецкий политический и промышленный деятель.
 Харкорт, Эд (род. 1977) — британский музыкант, певец и автор песен.

Топоним 
  — коммуна во Франции, в департаменте Эр.
  — город в округе Уэбстер, штат Айова, США.

См. также 
 Порт-Харкорт